Первый розыгрыш Кубка СССР по хоккею с шайбой начался через 10 дней после окончания пятого чемпионата СССР. Состав и схема проведения турнира были схожи с розыгрышем Кубка СССР по футболу – участники чемпионата и представители союзных республик и городов играли «на вылет» по одному матчу. Отличительной особенностью этого и последующих розыгрышей, стало проведение почти всех матчей на поле более слабого соперника.
Планировалось участие всех 12 команд чемпионата, обладателей кубков Москвы, Ленинграда, Горького, и представителей семи союзных республик – чемпионов или обладателей кубка (от Литвы, возможно, участвовал победитель отборочных матчей).
Лишь один из планируемых участников не сыграл на турнире – обладатель Кубка БССР.

15 февраля 1951 года впервые был показан хоккейный матч на экранах телевизоров, это была трансляция встречи команд “Крылья Советов” - “Динамо” в полуфинале Кубка.

Список участников

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Примечания

Ссылки 
 1951. Кубок СССР. Первый розыгрыш - Форум хоккейных статистиков им. Виктора Малеванного
 Отечественный хоккей. Кубки, кубки, кубки... Кубок СССР/МХЛ/России 1950/1951 - 1997/1998. Кубок РСФСР 1950/1951 - 1990/1991 Справочник. Москва. 2008.

Хоккей с шайбой